Das gemischte Doppel der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2018 im Tennis wurde vom 9. bis 14. Oktober ausgetragen. Olympiasieger wurde das Doppel Yūki Naitō und Naoki Tajima aus Japan.

Setzliste

Spielplan

Weblinks 
 Ergebnisse auf itftennis.com (englisch)

Tennis Mixed
Tennisturnier 2018
Tennisturnier in Buenos Aires
2018 Mixed